Służące (powieść)
 Służące (film)

Zobacz też 
 Służący, gdzie liczbą mnogą rodzaju żeńskiego są służące.